Prizefighter — турнир профессиональных боксёров, проводившийся в Великобритании с 2008 года в разных весовых категориях. Все бои турнира проходят в 1 день, на выбывание. Бои по 3 раунда. Первоначальный приз 25 000 £. Текущий приз вручаемый победителю, 32 000 £.

Турнир супертяжеловесов. 23 февраля 2013 года 
Третий международный турнир супертяжёловесов, Prizefigyter 29

В Лондоне состоялся престижный турнир в супертяжелом весе Prizefighter, в котором приняло участие восемь бойцов и победитель получил кубок, и чек на 32 000 фунтов стерлингов. В этом турнире все бои проходят в один день и состоят из трех раундов по три минуты.

Предматчевые прогнозы 
В третьем международном турнире супертяжеловесов главным фаворитом считался Трэвис Уолкер, коэффициент на его победу составлял 2. Вторым в рейтингах прогнозистов считался Одли Харрисон, с коэффициентом 3,5. Затем Альберт Сосновский с коэффициентом 4. Иэн Льюисон с коэффициентом 6,5. Затем Мартин Роган 7, Деррик Росси 17, Клаус Бертино 25. Тимо Хоффман 29.

Поединки

Четвертьфиналы 
 Первый поединок состоялся между ирландцем Мартином Роганом и поляком, Альбертом Сосновским. Сосновский был фаваритом боя, но Роган действовал очень агрессивно, и с первых секунд захватил инициативу. В третьем раунде Роган брутально нокаутировал Сосновского, что тот выпал с ринга.

 Во втором поединке Одли Харрисон за пол минуты нокаутировал коротким левым хуком датчанина Клауса Бертино.

 В третьем поединке вечера сошлись немецкий ветеран, стойкий Тимо Хоффманн и местный боксёр Иэн Льюисон. Льюисон сумел за две минуты нокаутировать соперника и стал третьим полуфиналистом.

 В четвертом бою сошлись два американца, главный фаворит турнира, Трэвис Уолкер, и давно не выходивший на ринг американец пуэрто-риканского происхождения Деррик Росси. Уолкер действовал очень агрессивно, постоянно шёл вперёд, но почти не попадал. Наносил размашистые однообразные удары, в то время как Росси входил в клинч, но чаще попадал в ближней дистанции. Мнения судей разошлись, раздельным решением победил Росси, и показал второй неожиданный результат турнира.

Полуфиналы 
 В первом полуяинальном поединке встретились давние соперники Одли Харрисон и Мартин Роган. Роган наступал, но Харрисон действовал очень профессионально, и не подпускал ирландца к ближней дистанции. Итог — безоговорочная победа единогласным решением судей

 Во втором полуфинальном бою Деррик Росси не очень эффектно в не зрелищном бою победил раздельным решением судей Иэна Льюисона.

Финал 
 В финале Одли Харрисон ещё больше подтвердил своё мастерство, нокаутировал во втором раунде Деррика Росси, и снова заявил о себе общественности мирового бокса.

Таблица поединков

См. также 
 Prizefighter
 Prizefighter 25

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт prizefighter

Соревнования по боксу
2013 год в боксе